Крейг Уо́дделл (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Шотландии участник чемпионатов  и . .

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет в основном на позициях первого и третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : серебро (, ), бронза ().
 : бронза ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его дедушка Джимми Уодделл — чемпион Европы  года. Старший брат Крейга, Кайл Уодделл — также кёрлингист, в одной команде с Крейгом они выиграли бронзовые медали .

Начал заниматься кёрлингом в 2003, в возрасте 8 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу